Ordo Equitum Christi Templique Hierosolymitani (OECTH), do 17 czerwca 2022 roku Ordo Militiae Christi Templi Hierosolymitani (OMCTH) - brak oficjalnie autoryzowanych nazw w językach narodowych, w Polsce powszechnie i na dokumentach zakonnych używa się nazwy Zakon Rycerzy Chrystusa i Świątyni Jerozolimakiej – zakon rycerski, nawiązujący tradycją do średniowiecznych templariuszy, niemający z nimi ciągłości historycznej.

OMCTH powstało w wyniku próby unormowania sytuacji OSMTH w ramach Kościoła katolickiego. Część członków wyznania katolickiego starała się o kanoniczne uznanie.

Funkcję protektora duchowego objął patriarcha Kościoła Grecko-Melchicko-Katolickiego Maksymos V Hakim, który 22 września 1990 w bazylice Świętego Gereona w Kolonii przyjął przysięgę wierności od Wielkiego Przeora Generalnego Wernera Rinda.

12 grudnia 2018 roku Patriarcha Youssef Absi nadał Wielkiemu Przeoratowi Polski OMCTH Statut Autonomiczny, oparty na prawie kanonicznym Kościoła katolickiego.

23 grudnia 2021 roku zmarł pierwszy Wielki Przeor Generalny OMCTH Werner Rind KGCTJ.

17 czerwca 2022 roku Patriarcha Youssef Absi zmienił nazwę Zakonu na Ordo Equitum Christi Templique Hierosolymitani - OECTH, nadając nowy Statut Generalny

Organizacja 
Protektorem Duchowym templariuszy OECTH jest każdorazowy melchicki patriarcha Antiochii, obecnie patriarcha Youssef Absi.

Protektorem królewskim jest książę dr , Książę Etiopii.

Wikariuszem Generalnym jest każdorazowy Wielki Przeor Polski, chyba że zostanie wybrany Wielkim Przeorem Generalnym.

Statut Generalny przywrócił tytuł Wielkiego Mistrza Zakonu, którym został mianowany dotychczasowy Wielki Przeor Generalny OMCTH Krzysztof Kurzeja KGCTJ.

Zakonem zarządza Wielka Kapituła Generalna, zwoływana co trzy lata.

Skład Wielkiej Kapituły Generalnej:
 Krzysztof Kurzeja KGCTJ, Wielki Mistrz Zakonu, Wielki Przeor Polski,
 Nadir Balilla Tontini KGCTJ, Wicekomandor, Wielki Przeor Włoch,
 Tobias Leister KGCTJ, Wielki Przeor Niemiec

OECTH składa się z autonomicznych Wielkich Przeoratów:
 Wielkiego Przeoratu Niemiec – od 1990 roku,
 Przeoratu Świętego Marcina we Włoszech – od 2008 roku,
 Wielkiego Przeoratu Polski – od 2013 roku.

Administracja terytorialna 
Wielki Przeorat Niemiec:
 Komandoria Świętego Gereona w Kolonii
 Komandoria Świętej Marii w Wettynie – Kraju Soławskim
 Komandoria Świętego Bernarda w Spirze
 Komandoria Świętego Benedykta w Tholey

Przeorat Świętego Marcina we Włoszech:
 Komandoria Świętego Marcina Biskupa w Fabro
 Komandoria Świętego Marka i Świętego Prosdocyma w Padwie
 Komandoria Settefrati
Wielki Przeorat Polski:
 Baliwat Śląska
 Komandoria Katowic
 Komandoria Górnego Śląska
 Komandoria Dolnego Śląska
 Preceptoria Mazowsza 
 Preceptoria Ziemi Lubuskiej
 Preceptoria Pomorza Zachodniego
 Preceptoria Pomorza
 Preceptoria Małopolski
 Preceptoria Wielkopolski
 Delegatura na Litwie
 Delegatura w Anglii i Walii

Członkostwo 
Sodalistą (członkiem rzeczywistym) OECTH może zostać katolik dowolnego obrządku po przedstawieniu wymaganych przepisami wewnętrznymi dokumentów.

Familiare Templi to "członek stowarzyszony", inaczej członek rodziny zakonnej

Sodaliści (członkowie) i Familiarzy OECTH przynależą do jednego z pięciu Korpusów Zakonu Rycerskiego Świątyni Jerozolimskiej, ze względu na posiadaną rangę:

Korpus Kandydatów 
 Postulant Świątyni Jerozolimskiej - Postulant Templi Hierosolymitani  (PTJ) / Postulantka Świątyni Jerozolimskiej - Postulatrix Templi Hierosolymitani (PTJ)
 Nowicjusz Świątyni Jerozolimskiej - Novitius Templi Hierosolymitani (NTJ) / Nowicjuszka Świątyni Jerozolimskiej - Novitrix Templi Hierosolymitani(NTJ)

Korpus Giermków 
 Giermek Świątyni Jerozolimskiej - Scutarius Templi Hierosolymitani (STJ) - Młodzianka Świątyni Jerozolimskiej - Iuvetrix Templi Hierosolymitani (ITJ)
 Serwient Świątyni Jerozolimskiej - Servient Templi Hierosolymitani  (STJ) - Serwientka Świątyni Jerozolimskiej - Servitrix Templi Hierosolymitani  (STJ)

Korpus Rycerzy 
 Rycerz Świątyni Jerozolimskiej - Eques Templi Hierosolymitani (KTJ) - Dama Świątyni Jerozolimskiej - Equitrix Templi Hierosolymitani (DTJ)
 Rycerz Oficer Świątyni Jerozolimskiej - Eques Officialis Templi Hierosolymitani (KOTJ) - Dama Oficer Świątyni Jerozolimskiej - Equitrix Officialis Templi Hierosolymitani (DOTJ)
 Komandor Świątyni Jerozolimskiej - Commandator Templi Hierosolymitani (KCTJ) - Dama Komandor Świątyni Jerozolimskiej - Commandatrix Templi Hierosolymitani (DCTJ)
 Rycerz Wielki Oficer Świątyni Jerozolimskiej - Eques Magnus Officialis Templi Hierosolymitani (KGOTJ) - Dama Wielka Oficer Świątyni Jerozolimskiej - Equitrix Magna Officialis Templi Hierosolymitani (DGOTJ)
 Rycerz Wielkiego Krzyża Świątyni Jerozolimskiej - Eques Magnae Crucis Templi Hierosolymitani (KGCTJ) - Dama Wielkiego Krzyża Świątyni Jerozolimskiej - Equitrix Magnae CrucisTempli Hierosolymitani (DGCTJ)

Korpus Kapelanów 
 Rycerz Świątyni Jerozolimskiej - Eques Templi Hierosolymitani (KTJ) 
 Rycerz Oficer Świątyni Jerozolimskiej - Eques Officialis Templi Hierosolymitani (KOTJ) 
 Komandor Świątyni Jerozolimskiej - Commandator Templi Hierosolymitani (KCTJ) 
 Rycerz Wielki Oficer Świątyni Jerozolimskiej - Eques Magnus Officialis Templi Hierosolymitani (KGOTJ) 
 Rycerz Wielkiego Krzyża Świątyni Jerozolimskiej - Eques Magnae Crucis Templi Hierosolymitani (KGCTJ)

Korpus Familiarów 
 Familiar Świątyni Jerozolimskiej - Familiare Templi Hierosolymitani / Familiatrix Templi Hierosolymitani (FTJ)

Działalność 
Sodaliści OECTH zobowiązani są do życia zgodnie z zasadami chrześcijańskimi.

Poszczególne jednostki OECTH zajmują się pomocą charytatywną na rzecz potrzebujących, współpracując ściśle z lokalnymi organizacjami, bez względu na wiarę i poglądy potrzebujących.

Szlachectwo 
Sodaliści OECTH zgodnie z art. 16 Statutu Generalnego otrzymują wraz z rangą rycerza/kapelana lub wyższą kościelne szlachectwo personalne z prawem do herbu własnego albo do udostojnienia herbu przynależnego z racji przynależności do stanu szlacheckiego lub arystokratycznego. Rozwinięta została również Rola Herbowa Zakonu Rycerskiego Templariuszy OECTH.

Program „Serce dla Syrii” - Krzyże "PRO SYRIA" 

27 lutego 2017 roku Patriarcha Grzegorz III Laham na wniosek ówczesnego Wikariusza Generalnego OMCTH, obecnego Wielkiego Mistrza OECTH Krzysztofa Kurzei KGCTJ zatwierdził Program „Serce dla Syrii”, ustanawiając jednocześnie Krzyż Zasługi „Pro Syria”.

Program „Serce dla Syrii” jest skierowany jako pomoc dla ofiar wojny domowej w Syrii, pozostających pod opieką Patriarchatu, bez względu na wyznanie, poglądy, płeć, itp. Program został objęty Honorowym Patronatem przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

4 marca 2021 roku Program "serce dla Syrii" został zmodyfikowany decyzją Patriarchy Józefa Absi:
 Krzyż Honorowy PRO SYRIA / The Honorary Cross PRO SYRIA – ustanowiony 17 lutego 2017 roku przez Wielce Błogosławionego Patriarchę Grzegorza III dla osób, które wyróżnią się ofiarnością (min. 100 euro) na rzecz ofiar wojny i prześladowań w Syrii (czarny),
 Biały Jubileuszowy Krzyż Zasługi PRO SYRIA - The White Jubilee Cross of Merit PRO SYRIA -  nadawany w latach 2019-2020.
 Krzyż Pokoju i Dobroci PRO SYRIA / The Cross of Peace and Kindness PRO SYRIA – dla osób, które wyróżnią się ofiarnością (min. 100 euro) na rzecz niepełnosprawnych, inwalidów i ofiar wojny domowej w Syrii (błękitny),
 Krzyż Nadziei i Zaufania PRO SYRIA / The Cross of Hope and Trust PRO SYRIA – dla osób, które wyróżnią się ofiarnością (min. 100 euro) na rzecz sierot, dzieci i wdów, ofiar wojny domowej w Syrii (zielony),
 Krzyż Pokuty i Przebaczenia PRO SYRIA / The Cross of Penance and Forgiveness PRO SYRIA – dla osób, które wyróżnią się ofiarnością (min. 100 euro) na rzecz odbudowy syryjskich świątyń i klasztorów po zniszczeniach wojny domowej (fioletowy).
 Krzyż Maluli / The Maaloula Cross – PRO SYRIA dla osób, które wyróżnią się ofiarnością (min. 100 euro) na rzecz odbudowy Maluli, jedynej chrześcijańskiej miejscowości, w której używa się języka aramejskiego, ojczystego języka naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
 Brązowy Krzyż Zasługi PRO SYRIA / The Cross of Merit PRO SYRIA in Bronze -  Brązowy Krzyż Zasługi PRO SYRIA nadawany jest Laureatom przynajmniej pięciu Krzyży PRO SYRIA po dokonaniu dodatkowego wsparcia Programu Serce dla Syrii  (min. 500 + 200 =700 euro).
 Srebrny Krzyż Zasługi PRO SYRIA / The Cross of Merit PRO SYRIA in Silver - Srebrny Krzyż Zasługi PRO SYRIA nadawany jest Laureatom Brązowego Krzyża Zasługi PRO SYRIA po dokonaniu dodatkowego wsparcia Programu Serce dla Syrii (min. 700 + 400 =1100 euro). Odznaka Srebrnego Krzyża Zasługi PRO SYRIA zostaje posrebrzona.
 Złoty Krzyż Zasługi PRO SYRIA / The Cross of Merit PRO SYRIA in Gold - Złoty Krzyż Zasługi PRO SYRIA nadawany jest Laureatom Srebrnego Krzyża Zasługi PRO SYRIA po dokonaniu dodatkowego wsparcia Programu Serce dla Syrii (min. 700 + 600 =1300 euro). Odznaka Srebrnego Krzyża Zasługi PRO SYRIA zostaje posrebrzona.

Krzyż „Pro Syria” przyznawany jest każdej osobie, która znacząco wesprze Program. Wśród odznaczonych można znaleźć między  innymi posła do Parlamentu Europejskiego Ryszarda Legutko, senatora Krystiana Probierza, senator Barbarę Borys-Damięcką, senator Dorotę Czudowską, senatora Tadeusza Kopcia, senator Dorotę Tobiszowską, posłów Jan Dudę i Kazimierza Smolińskiego, wojewodę Andrzeja Pilota, księdza kanonika Ireneusza Bruskiego, Starostę Będzińskiego Sebastiana Szaleńca, radnych wojewódzkich oraz wiele innych osób.

Odznaczenia 
Zakon Rycerski Świątyni Jerozolimskiej - Templariusze OECTH nadaje również odznaczenia.

Medal Krzyża Pamiątkowego PLURIMOS ANNOS nadawany jest od 2009 roku z nową edycją co 5 lat dla wszystkich członków Zakonu jako odznaczenie o charakterze okolicznościowym. Do chwili obecnej zostały wydane następujące Medale:
 Medal Krzyża Pamiątkowego PLURIMOS ANNOS V w roku 2009, 
 Medal Krzyża Pamiątkowego PLURIMOS ANNOS X w roku 2014, 
 Medal Krzyża Pamiątkowego PLURIMOS ANNOS XV w roku 2019.

Medal Gwiazdy AMICUS TEMPLI ustanowiony w 2020 roku jako odznaczenie "za stałą życzliwość i przyjaźń okazywaną Zakonowi Świątyni" oraz w innych uzasadnionych przypadkach.

Wśród odznaczonych odznaczonych Medalem Gwiazdy AMICUS TEMPLI znajdziemy między innymi: ministra Michała Wójcika, ambasador Annę Marię Anders, Gubernatora Karoliny Południowej Dargana McMastera<, Gubernatora Arkansas Williama Asa Hutchinsona, Prezydenta Miasta Katowice dr. Marcina Krupę, Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę-Szulik, Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Macieja Biskupskiego, prezydenta Krzysztofa Lewandowskiego, przewodniczącego Sejmiku prof. Marka Gzika, wiceprzewodniczącego Sejmiku Stanisława Gmitruka, prezesa Tadeusza Donocika,

Medal Sługi Bożego Księcia Henryka Pobożnego za "trwanie na straży Wiary i Tradycji Chrześcijańskiej Europy", nadawany jest od 2022 roku w trzech klasach: 
 Medal Sługi Bożego Księcia Henryka Pobożnego
 Srebrny Medal Sługi Bożego Księcia Henryka Pobożnego
 Złoty Medal Sługi Bożego Księcia Henryka Pobożnego
Wśród odznaczonych Złotym Medalem Sługi Bożego Księcia Henryka Pobożnego znajdziemy między innymi: księdza biskupa prof. Ignacego Deca, księdza biskupa prof. Jana Kopca i Prezydent Miasta Zabrze Małgorzatę Mańkę-Szulik.

Przypisy 

Zakony rycerskie